La spaccata (in tedesco: krapfen, kròfen o kropfn; in dialetto sudtirolese: krapfl) è una tipologia di pane comune, tipico del Trentino-Alto Adige.

Origine

Descrizione 
Consiste in un panino di circa 60/70 grammi con crosta dorata e croccante e mollica soffice e morbida, a base di farina di frumento, acqua, strutto, lievito, sale, farina di cereali maltati ed estratto di malto d'orzo.

Il panino è caratterizzato da una forma ovale con una lunga incisione sull'intera lunghezza, che consente di spezzare a metà il pane facilmente.

Preparazione

Consumo
Oltre al consumo da tavola (spaccate vuote, krofeni bioti), la spaccata viene utilizzata per preparare panini imbottiti oppure i classici canederli.

Note

Voci correlate 
Cucina trentina

Altri progetti 

Cucina trentina
Pane italiano